Erwin Hentschel kan syfta på

* Erwin Hentschel (1923–2013), tysk general
 Erwin Hentschel (född 1934), tysk zoolog